I-17 puede referirse a:

 El I-17, un submarino Tipo B1 de la Armada Imperial Japonesa.
 El Polikarpov I-17, un prototipo de caza soviético.
 La Interestatal 17, una autopista estadounidense.